«If I Can Dream» — () — песня, написанная Уолтером Эрлом Брауном  и получившая наибольшую известность после того, как запись песни сделал американский певец Элвис Пресли. Песня содержит прямые цитаты Мартина Лютера Кинга и сегодня расценивается как «песня-протест», в которой автор песни изложил свои утопические взгляды и мысли относительно понимания и мира, которые в действительности не существуют на Земле. Пресли сделал запись песни в июне 1968 года, спустя два месяца после убийства Кинга и впервые исполнил её в финальной части телевизионного концерта '68 Comeback Special. Первоначально, песня была выпущена синглом — «If I Can Dream/Edge Of Reality» в ноябре 1968 года. Сингл достиг максимальной позиции #12 в музыкальном хит-параде «Billboard Hot 100», где находился в течение 13 недель. Было продано свыше миллиона экземпляров пластинки.

Несмотря на то, что песня не содержит техники госпел, Пресли исполнил песню с интенсивностью и интонациями южного госпела. Песню и сегодня включают в различные сборники, содержащие госпел-композиции, а также в альбомы-компиляции, ориентированные на госпел-записи музыканта.

История 
Песня была написана по специальной просьбе к поэту-песеннику Эрлу Брауну заменить первоначально планировавшуюся композицию «I'll Be Home For Christmas», готовящуюся стать торжественным финалом '68 Comeback Special (20-23 июня 1968). После того как Браун закончил песню «If I Can Dream» и Пресли узнал об этом, музыкант заявил: «Я никогда не собираюсь исполнять другую песню, в которую я не верю. Я никогда не собираюсь создавать другую картину, в которую я не верю» ().

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Текст и перевод песни

В популярной культуре 

 Делла Риз исполнила песню в стиле духовный оды к Богу в 1995 году (эпизод телевизионной программы «Touched by an Angel»). Песня была названа «In the Name of God» (рус. Во имя всего святого).
 В 1995 году «Robson And Jerome» записали кавер-версию песни.
 В 3 сезоне «Canadian Idol» Рекс Гуди исполнил песню «If I Can Dream» в эпизоде Top 4 «Elvis Night».
 В 5 сезоне «American Idol» Эллиот Ямин исполнил «If I Can Dream» в эпизоде «Elvis Night».
 В 6 сезоне популярного телешоу «American Idol», Селин Дион исполнила песню «If I Can Dream» в дуэте с Пресли с использованием специальных эффектов.
 Шведская певица Карола Хеггквист записала кавер-версию песни для своего альбома — Guld.
 В 2005 году в одном из выпусков мини-серий Элвис телекомпании «Си-Би-Эс», Джонатан Рис-Майерс исполняет песню в конце фильма.

См. также 

 Список песен Элвиса Пресли
 Дискография Элвиса Пресли
 Госпел

Примечания

Ссылки 
 Аккорды песни «If I Can Dream» 
 Информация о песне на фан-сайте музыканта 
 Элвис Пресли и Силен Дион: «If I Can Dream» (видеоклип) на сайте YouTube

Песни по алфавиту
Песни 1968 года
Синглы по алфавиту
Синглы 1968 года
Песни Элвиса Пресли
Протестные песни
Песни о снах
Песни Барри Манилоу
Антивоенные песни
Поп-баллады
Синглы RCA Records
Песни, направленные против расизма и ксенофобии